Neamul Șoimăreștilor se poate referi la:
 Neamul Șoimăreștilor (roman) - roman istoric scris de Mihail Sadoveanu și publicat pentru prima oară în anii 1912-1913 sub formă de foileton în revista literară ieșeană Viața Românească (numerele 10, 11-12 din 1912 și 1, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 din 1913) și în 1915 în volum.
 Neamul Șoimăreștilor (film) - film istoric din 1965, regizat de Mircea Drăgan după scenariul lui Alexandru Struțeanu și Constantin Mitru. Filmul este o ecranizare a romanului omonim.